Renk kan avse:

Personer
Elin Wingqvist-Renck (1895–1975), svensk läkare
Friedrich Renk (1850–1928), tysk läkare
Gösta Renck (1894–1955), svensk läkare
Hans Renck (1937–2011), svensk läkare och professor
Johan Renck (född 1966), svensk musiker, även känd som Stakka Bo
Lorentz Renck (1891–1962), svensk läkare och politiker
Silke Renk (född 1962), tysk friidrottare (spjutkastare)

Platser

Sydsudan 

 Renk (ort), Övre Nilen, 
 Renk (flygplats), 

Robotskapade Sydsudanförgreningar